Людвиг V ():
 Людвиг V (герцог Баварии) (1315—1361)
 Людвиг V (курфюрст Пфальца) (1478—1544)
 Людвиг V (ландграф Гессен-Дармштадта) (1577—1626)